Зульцберг (Верхний Альгой) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Зульцберг (Форарльберг) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.